Горд, Ґорд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 70 км на північ від Марселя, 31 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 873 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1950,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Горд на сайті французького Національного інституту географії
 Горд на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Горд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз